Eat pode ser:

Eat the Heat
Dog Eat Dog
Eat Sleep Play
Eat Me, Drink Me
Eat My Fuc

Desambiguação